Bosc-Roger est le nom de plusieurs communes ou anciennes communes de Normandie :

 Bosc-Roger, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Fourges
 Bosc-Roger, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée au Plessis-Hébert
 Bosc-Roger-sur-Buchy, commune de la Seine-Maritime

Voir aussi 
 Le Bosc-Roger-en-Roumois, ancienne commune de l'Eure
 
 

Homonymie de toponyme